Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 78001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 23 października 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

78001-78100

78101-78200

78201-78300

78301-78400

78401-78500

78501-78600

78601-78700

78701-78800

78801-78900

78901-79000

Przypisy 

Lista planetoid 078001-079000